Гибли:

 Гибли (, ) — японская анимационная студия.
 Гибли () — музей, посвящённый японскому аниме производства «Студии Гибли».
 Гибли (гиббли, гебли, гебяи, гхибли, джибли) — название средиземноморского ветра Сирокко в Ливии.
 Гибли () — автомобиль 1967 года производства Мазерати.
 Гибли () — двухмоторный самолёт ВВС Италии периода Второй мировой войны.
 Гибли () — тактический турбореактивный штурмовик ВВС Италии.
 Гибли, Биньямин (1919—2008) — израильский военный деятель, руководитель военной разведки.